Sezona Formule 1 1987 je bila osemintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 12. aprila 1987 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 15. novembra 1987 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Brazilec Nelson Piquet, moštvenega pa Williams.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1987.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Trofeja Colina Chapmana (za moštva z navadnimi motorji)

Dirkači

Trofeja Jima Clarka (za dirkače z navadnimi motorji)
{|
|- valign="top"
|

*Ni mogel osvojiti točk.

1987
1987 v športu